Haigneré ist der Familienname folgender Personen:
 Claudie Haigneré (* 1957), französische Astronautin und Politikerin
 Jean-Pierre Haigneré (* 1948), französischer Raumfahrer

Haigneré steht außerdem für:
 den Asteroid (135268) Haigneré